Il singolare del WTA German Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Arantxa Sánchez Vicario ha battuto in finale 6–4, 6–1 Magdalena Maleeva.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA German Open 1995